Наковањ може бити:
 наковањ (алат), приручна алатка
 наковањ (кост), слушна кошчица
 Наковањ (Оребић), насеље у општини Оребић, Хрватска